

Patronyme 

 Adolphe Ledoux (1883-1969), architecte belge, représentant de l'Art nouveau en Belgique.
 Albert Ledoux (1901-1988), diplomate français.
 Albertine Ledoux (1911-), nageuse française.
 Antoine (1779 - 1849) et Abraham (1786 - 1846) Ledoux, frères d'origine franco-canadienne, trappeurs au Nouveau-Mexique au 19ème siècle
 Bruno Ledoux, hommes d'affaires français.
 Charles Ernest Ledoux (1837-1927), ingénieur français, polytechnicien
 Charles Ledoux (1882-1967), boxeur français
 Claude Ledoux (né en 1960), compositeur belge.
 Claudine Ledoux (née en 1959), maire de Charleville-Mézières.
 Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806), architecte et urbaniste français.
 Clément Ledoux (1904-1977), Pierre Châtelain-Tailhade, alias Valentine de Coin-Coin, Clément Ledoux, Jérôme Gauthier, journaliste français.
 Ferdinand Ledoux (1881-1945), homme politique français.
 Fernand Ledoux (1897-1993), acteur de théâtre et de cinéma.
 Florian Ledoux (1989-), photographe, vidéaste et documentariste français. 
 Francis Ledoux (1906-1990), traducteur français.
 Frédéric Ledoux, réalisateur et producteur belge.
 Hugo Ledoux, homme d'affaires et mafieux franco-italien.
 .
 Jean Ledoux (1935-2019), rameur d'aviron français.
 Jeanne-Philiberte Ledoux (1767-1840), peintre française.
 Marguerite Ledoux (1908-), nageuse française.
 Mathias Ledoux (1953-2005), cinéaste et réalisateur de télévision français.
 Michel Ledoux (né en 1958), mathématicien français.
 Paul Ledoux (), auteur dramatique français.
 Paul Ledoux (1884-1960), peintre et graveur français.
 Paul Ledoux (1914-1988), astronome belge.
 Patrice Ledoux, producteur.
 Vincent Ledoux (1966-), homme politique français.

Personnages fictifs 
 Germaine Ledoux et Robert Ledoux, personnages régulièrement interprétés par l'humoriste Jean-Yves Lafesse

Divers 
 Ledoux, maison d’édition française.